Donomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Donomulyo, distrikt, Jawa Timur, 
 Donomulyo, Malang, by, 
 Donomulyo, Yogyakarta, by, 
 Donomulyo, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar